Piddubne (ukrainisch ; russische Entsprechung /Poddubnoje) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha, siehe Piddubne (Wolnowacha)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Nowoukrajinka, siehe Piddubne (Nowoukrajinka)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Tscherwonohrad, siehe Piddubne (Tscherwonohrad)

siehe auch: Poddubnoje

uk:Піддубне